Friedrich Wilhelm Kritzinger ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Kritzinger (Theologe) (1816–1890), deutscher Theologe und Pädagoge
 Friedrich Wilhelm Kritzinger (Ministerialdirektor) (1890–1947), deutscher Ministerialdirektor in der Reichskanzlei